Touba peut désigner :
 Touba, une commune située dans le département de Gourcy de la province du Yatenga au Burkina Faso
 Touba, une commune située dans le département de Madouba de la province de Kossi au Burkina Faso
 Touba, une commune de la Côte d'Ivoire et un département
 Touba, une commune de la région de Boké en Guinée
 Touba, une commune de la région de Labé en Guinée
 Touba, une commune du Mali
 Touba, une commune du Sénégal, centre de la confrérie des Mourides
 Touba, une commune du Sénégal, situé en Basse-Casamance, dans la région de Ziguinchor

 Touba ou Touva, un affluent du Ienisseï
 Touba, langue de Sibérie, parlée par les Toubalars